Jaroslav Sakala (ur. 14 lipca 1969 w Karniowie) – reprezentant Czechosłowacji i Czech w skokach narciarskich, brązowy medalista olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata, mistrz świata w lotach oraz dwukrotny zdobywca Pucharu Świata w lotach i Pucharu KOP.

Kariera 
Pierwszy skok oddał w wieku 10 lat. Pierwsze pucharowe punkty zdobył w swoim debiucie w Pucharze Świata, 15 stycznia 1989 w Harrachovie, gdzie zajął 15. miejsce. Sakala wystartował w jeszcze jednym konkursie tego sezonu, także w Harrachovie, tym razem zajmując 10. miejsce. Dało mu to 52. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ.

W sezonie 1991/1992 sześciokrotnie plasował się w czołowej dziesiątce zawodów, ale na podium nie stanął. Wystarczyło to jednak do zajęcia 14. miejsca w klasyfikacji generalnej. W lutym 1992 wystartował na igrzyskach olimpijskich w Albertville, gdzie wspólnie z Tomášem Goderem, Františkiem Ježem i Jiřím Parmą wywalczył brązowy medal w konkursie drużynowym. Indywidualnie zajął 41. miejsce na dużej skoczni, a na normalnej był piętnasty. W tym samym roku odbyły się także mistrzostwa świata w lotach w Harrachovie, gdzie Sakala był dziesiąty.

Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 1992/1993. W trzecim konkursie 41. edycji Turnieju Czterech Skoczni 3 stycznia 1993 w Innsbrucku po raz pierwszy stanął na podium zawodów Pucharu Świata. W pozostałych konkursach był szósty w Oberstdorfie, trzynasty w Garmisch-Partenkirchen oraz piąty w Bischofshofen, co pozwoliło mu zająć trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej. 30 stycznia 1993 podczas konkursu na skoczni Kulm w Tauplitz odniósł swoje pierwsze zwycięstwo. Łącznie w tym sezonie pięciokrotnie stawał na podium, w tym dwa razy zwyciężył, dwa razy był drugi i raz trzeci, co dało mu drugie miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Ponadto zwyciężył w sezonie 1992/1993 Pucharze Świata w lotach oraz zdobył Puchar KOP. W 1993 na mistrzostwach świata w Falun zdobył trzy medale. W konkursach indywidualnych zdobył srebrny medal na skoczni dużej (przegrał z Espenem Bredesenem) oraz brązowy medal na normalnym obiekcie (wyprzedzili go Masahiko Harada oraz Andreas Goldberger). W konkursie drużynowym wywalczył wicemistrzostwo świata (skakał wraz z Martinem Švagerko, Františkiem Ježem i Jiřím Parmą). 

W sezonie 1993/1994 zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ w skokach, wygrał klasyfikację PŚ w lotach oraz ponownie Puchar KOP. Był ponadto piąty w 42. Turnieju Czterech Skoczni. Na igrzyskach olimpijskich w Lillehammer w 1994 był trzynasty w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni, a na dużym obiekcie był siódmy zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. W tym samym roku odbyły się także mistrzostwa świata w lotach w Planicy, gdzie Sakala zdobył złoty medal, wyprzedzając Bredesena oraz Roberto Cecona. Zwycięstwo na tych mistrzostwach było jego ostatnim triumfem w karierze. W tym sezonie czterokrotnie stawał na podium: dwa razy zwyciężył, raz był drugi i raz trzeci.

W sezonie 1994/1995 tylko raz znalazł się w pierwszej dziesiątce zawodów i ani razu nie stanął na podium. Na mistrzostwach świata w Thunder Bay w 1995 był czternasty na dużej skoczni, a na normalnej zajął 49. miejsce. W konkursie drużynowym reprezentanci Czech z Sakalą w składzie zajęli ósme miejsce. Ostatni raz na podium stanął w końcówce sezonu 1995/1996, 9 marca 1996, zajmując trzecie miejsce w Harrachovie. Miesiąc wcześniej był dziewiętnasty podczas mistrzostw świata w lotach w Tauplitz. Startował później na igrzyskach w Nagano i mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie w 1998, ale bez sukcesów. Jego najlepszym wynikiem podczas mistrzostw świata w Lahti w 2001 było szóste miejsce w konkursie drużynowym na dużej skoczni. Ostatnią dużą imprezą w jego karierze były mistrzostwa świata w lotach w Harrachovie w 2002, gdzie zajął 22. miejsce. Był to także ostatni indywidualny występ Sakali na międzynarodowej arenie.

W 2002 zakończył karierę.

Jest ojcem skoczka Filipa Sakali.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1988/1989: 52.
 sezon 1989/1990: 47.
 sezon 1990/1991: 37.
 sezon 1991/1992: 14.
 sezon 1992/1993: 2.
 sezon 1993/1994: 4.
 sezon 1994/1995: 34.
 sezon 1995/1996: 18.
 sezon 1996/1997: 23.
 sezon 1997/1998: 21.
 sezon 1998/1999: 75.
 sezon 1999/2000: 67.
 sezon 2000/2001: 62.
 sezon 2001/2002: –

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1989/1990 – 31.
 1990/1991 – 29.
 1991/1992 – 9.
 1992/1993 – 3.
 1993/1994 – 5.
 1994/1995 – 30.
 1995/1996 – 36.
 1996/1997 – 43.
 1997/1998 – 12.
 1999/2000 – 52.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 21.
 sezon 1991/1992: 13.
 sezon 1992/1993: 1.
 sezon 1993/1994: 1.
 sezon 1994/1995: 11.
 sezon 1995/1996: 5.
 sezon 1996/1997: 10.
 sezon 1997/1998: 46.
 sezon 2000/2001: 45.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 7.
 1995 – 17.
 1996 – 13.
 1997 – 37.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 Profil na stronie olympic.cz 
 

Mistrzowie świata w lotach narciarskich
Czechosłowaccy medaliści olimpijscy
Czechosłowaccy skoczkowie narciarscy
Czescy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Urodzeni w 1969